Danse avec moi est le premier album du groupe Bijou, sorti en 1977.
 Danse avec moi est un feuilleton télévisé brésilien, diffusé pour la première fois en 1981.
 Danse avec moi () est un film d'Eleanor Bergstein sorti en 1995.
 Danse avec moi est une chanson de Martine St-Clair, parue en 1988 sur son quatrième album, intitulé Martine St-Clair (paroles de Luc Plamondon).
 Danse avec moi est une chanson du groupe Les Déesses, présent sur leur album Saveurs exotiques sorti en 2007.
 Danse avec moi est un téléfilm américain réalisé par Mark Jean et diffusé en 2009.
 Danse avec moi est une chanson de DxM sortie en .
Danse avec moi est une chanson interprétée par Suzy Delair dans le film Quai des Orfèvres sorti en 1947.